Herod Boethos – pierwszy mąż Herodiady, określany czasami jako Herod Filip I
 Filip Tetrarcha – tetrarcha Gaulanitis, Trachonis i Batanei, określany czasami jako Herod Filip II